

Sigle 
 S.S.M. – sigla della Scuola Superiore della Magistratura italiana
 SSM – Standard Solar Model. Sigla inglese del Modello Solare Standard (MSS)
 SSM – Single Supervisory Mechanism ("Meccanismo di vigilanza unico") – Sistema di vigilanza prudenziale bancario dell'Unione europea.

Codici 
 SSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sault Sainte Marie (Michigan) (Stati Uniti)

Religione 
 S.S.M. – Suore di Carità di Santa Maria
 S.S.M. – Suore della Santissima Madre Addolorata